Пу́щенко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Пущенко Сергій Миколайович (1960-2022) — український художник, учасник російсько-української війни.
 Пущенко Федір Дем'янович (1879 — невідомо) — український мовознавець, японознавець.

Українські прізвища